Открытый чемпионат Аргентины по теннису 2018 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес на открытых грунтовых кортах, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2018 году турнир прошёл с 12 по 18 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Александр Долгополов
 Парный турнир —  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал чемпион 2016 года Доминик Тим (№ 6 в мире на тот момент). Австрийский теннисист подтвердил статус фаворита и во второй раз в карьере выиграл турнир. В финале он переиграл представителя Словении Аляжа Бедене. Прошлогодний чемпион Александр Долгополов не защищал свой титул.

В парном турнире победу одержал аргентинский дуэт Андрес Мольтени и Орасио Себальос (№ 4 посева). В финале они победили первых номеров посева и чемпионов двух предыдущих розыгрышей турнира Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару.

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев 
В турнире участвовали 28 игроков в одиночном разряде (4 игрока начинают со второго круга) и 32 игрока (16 пар) в парном разряде.

 1 Рейтинг на 5 февраля 2018.
Теннисисты, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Карлос Берлок
  Кикер Николас
  Педро Качин
Теннисисты, приглашенные на турнир, по специальному допуску (SE):
  Тьягу Монтейру
  Роберто Карбальес Баэна
Теннисисты, получившие приглашение имея защищённый рейтинг (PR):
  Андреас Хайдер-Маурер
Теннисисты, победившие в квалификации турнира (Q):
  Марко Чеккинато
  Рожериу Дутра да Силва
  Факундо Багнис
  Томас Белуччи

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминик Тим обыграл  Аляжа Бедене со счётом 6–2, 6–4.
 Тим выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бедене сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Андрес Мольтени /  Орасио Себальос обыграли  Хуана Себастьяна Кабаля /  Роберта Фару со счётом 6-3, 5-7, [10-3].
 Мольтени выиграл 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Себальос выиграл 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Аргентины по теннису
 Мировой тур ATP 2018
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2018 года
2018